Корабли — многозначный термин:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Корабли — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Корабли — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Корабли — деревня в Котельничском районе Кировской области.

Фильм 
 «Корабли» — пятисерийный телефильм.

См. также 
 Корабль (значения)
 Осенние корабли